Municipio de Detroit puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Detroit (condado de Pike, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Detroit (condado de Becker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.
 Municipio de North Detroit (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de South Detroit (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.